Frínico (em grego: Φρύνιχος, transl. Phrynikhos) pode se referir a:

Pessoas

Frínico (poeta trágico) - pioneiro da tragédia grega, célebre por A Queda de Mileto
Frínico (poeta cômico) - escritor da antiga comédia ática, que viveu no fim do 
Frínico (general) - oficial ateniense durante a Guerra do Peloponeso 
Frínico Arábio, gramático e retórico do

Outros

Phrynichus, gênero dos amblipígios, uma ordem de aracnídeos

Desambiguação